Бордо  — місто та муніципалітет на південному заході Франції.
 Бордо  — контрольоване за походженням французьке вино.
 Бордо — виноробний регіон у Франції.
 Бордо (пляшка) — тип винної пляшки.
 Колір бордо — колір вина бордо.
 Бордо (футбольний клуб) (фр.Football Club des Girondins de Bordeaux) — футбольний клуб з міста Бордо.
 Бордо (буряк) — сорт столового буряка відповідного кольору.
 Бордо — кодова назва (codename) Fedora Core 5.

Похідні поняття:
 Бордоська рідина — фунгіцид.
 Бордоский дог — порода собак.